Воконий (Voconius) е мъжкото име на римската плебейска фамилия Воконии (gens Voconia) от Ариция.

Познати с това име:

 Квинт Воконий Сакса (трибун), народен трибун 169 пр.н.е., автор на lex Voconia
 Квинт Воконий Назон, римски магистрат 66 пр.н.е.
 Квинт Воконий Сакса Фид, суфектконсул 146 г.